Klinghe ist der Familienname folgender Personen:

 Ghert Klinghe (* um 1400; † nach 1478), deutscher Erzgießer
 Goteke Klinghe († nach 1515), deutscher Erzgießer
 Hinrich Klinghe (* 15. Jahrhundert), deutscher Erzgießer